Opatów (district), een district (powiat) in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż
 Opatów (gemeente in powiat Opatowski), gemeente in dit district
 Opatów (Święty Krzyż), stad in deze gemeente
 Opatów (gemeente in powiat Kłobucki), gemeente in woiwodschap Silezië, powiat Kłobucki
 Opatów (Silezië), dorp in deze gemeente